Ю́рий Кузнецо́в: 
 Кузнецов, Юрий Алексеевич (1903—1982) — советский геолог.
 
 Кузнецов, Юрий Борисович (род. 1965) — советский и российский хоккеист.
 Кузнецов, Юрий Васильевич (1924—1951) — советский военнослужащий, полный кавалер Ордена Славы.
 Кузнецов Юрий Васильевич (род. 1970) — директор издательства «Удмуртия».
 Кузнецов, Юрий Викторович (1946—2020) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 
 
 Кузнецов, Юрий Константинович (1931—2016) — советский футболист и тренер.
 Кузнецов, Юрий Михайлович (род. 1930) — российский художник.

 
 Кузнецов, Юрий Павлович (род. 1947) — российский политический деятель.
 Кузнецов, Юрий Поликарпович (1941—2003) — советский и российский поэт, переводчик и критик, редактор, педагог.
 Кузнецов, Юрий Фёдорович (1936—1981) — мокшанский писатель, литературный критик и журналист.
 Кузнецов, Юрий Эросович (1948—2012) — российский художник-иконописец.